En Pologne, Jarosławki peut désigner :

 Jarosławki, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Jarosławki, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.